Entu in het Oude Mesopotamië
 Godsvrouw van Amon in het Oude Egypte
 Tawewannas in het Oude Anatolië
 Zonah in de Oude Hebreeuwse cultuur